PCI může znamenat:

 Peripheral Component Interconnect, počítačová sběrnice pro připojení periferií k základní desce
 Perkutánní koronární intervence, terapeutická technika sloužící k rychlému zprůchodnění řečiště koronární tepny prostřednictvím katétrů, například při infarktu myokardu
 kód VKM železniční společnosti PKP Cargo International